Nokia 1110  — розвиток вдалої лінійки недорогих телефонів Nokia.

До переваг 11-й лінійки відноситься немаркий класичний корпус з приємним дизайном і зручною клавіатурою, захищеної від потрапляння пилу або бруду. В Nokia 1110 встановлено незвичайний інверсійний монохромний дисплей з жовтою підсвіткою, з'явилася підтримка 20-тональних поліфонічних мелодій виклику.

Просте у використанні меню, говорячий годинник-будильник, якість звучання рівня МР3, демо-режим для ознайомлення з можливостями телефону при встановленій SIM-карті або без неї, телефонна книга зі значками

Оптимізоване енергоспоживання Nokia 1110 гарантує традиційно довгий час роботи від однієї зарядки акумулятора. Змінні панелі урізноманітнюють зовнішній вигляд телефону.

Основні характеристики Nokia 1110
 Тип пристрою Мобільний телефон
 Тип корпусу Моноблок
 Стандарт GSM GSM 900/1800 Антена Вбудована
 Вага, г 80
 Ударостійкий Ні
 Водостійкий Ні
 Розміри, мм 104 x 45×17 мм
 Рік випуску 2005
 Акумулятор Nokia 1110 Тип, об'єм Li-Ion 900 мАг Режим розмови до 5,5 год Режим очікування до 450 ч Час зарядки 2 год
Загальна інформація
 Монохромний LCD-дисплей, розширення екрану 96 x 68 пікселів, до 3 рядків тексту.
 Повідомлення Nokia 1110 SMS Є MMS Є,
 Nokia Smart Messaging MMS Ні
 Передача даних Nokia 1110 GPRS Є,
 Клас 10 Bluetooth Ні
 WAP Є
Спеціальні можливості Nokia 1110
 MP3-плеєр Є, обмежена функціональність.
 FM-радіо Ні
 Інфрачервоний порт Ні
 Java Ні
 Диктофон Ні
Голосові функції Nokia 1110
 Голосний зв'язок Є
 Голосовий набір Немає
 Голосове керування Ні
Стандартні можливості Nokia 1110
 Поліфонія Є, 20-тональні поліфонічні мелодії MIDI, підтримка форматів MP3
 Редактор мелодій Ні
 Вібровиклик Є
 Будильник Є
 Калькулятор Немає
 Конвертер валют Немає
 Календар Є
 Блокування клавіатури Є
 Конференц-зв'язок Немає
 Автодозвон Є
 Додаткова інформація Ігри: Snake Xenzia, Dice, Cricket Cup, Pocket Carrom, Soccer League, Adventure Quiz, Rapid Roll.

Примітки 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2006 році